W est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.

Arts et culture

Musique 
 W est un duo de J-pop du Hello! Project.

Littérature 
 W ou le Souvenir d'enfance est un ouvrage de Georges Perec.

Cinéma 
 W est un film de Richard Quine sorti en 1974.
 W. : L'Improbable Président est un film d'Oliver Stone sorti en 2008.

Télévision 
 W, une série télévisée sud-coréenne sortie en 2016.

Sciences

Astronomie 

 Dans la désignation des planètes mineures, le W désigne un objet céleste qui a été découvert entre le 16 et le  d'une année.
 W est aussi le nom d'un des premiers catalogue astronomique de sources de rayonnement radio, le W étant l'initiale de son auteur, Gart Westerhout. Voir Catalogue Westerhout.

Biologie 

 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le W désigne la tryptophane.
 w est l'abréviation du gène white, un gène de la drosophile.

Informatique 

 L'algorithme W de Damas et Milner est un algorithme de typage pour les langages ML.
 w est une commande Unix qui liste les utilisateurs connectés (elle donne des informations plus détaillées que who).
w, parfois prolongé d'un ou de plusieurs autres w, est utilisé sur internet par les Japonais pour abréger le terme  ou . Cette abréviation est utilisée pour exprimer un rire plus ou moins intense ou long.
 www est l'acronyme en anglais de World Wide Web.

Mathématiques 

 W est le nom d'une fonction, dite de Lambert.

Phonétique 
 [w] est le symbole, en alphabet phonétique international, de la consonne spirante labio-vélaire voisée.
 [ʍ] est le symbole, en alphabet phonétique international, de la consonne spirante labio-vélaire sourde.
 Le diacritique [ʷ] est utilisé pour représenter la labialisation.

Physique - Chimie 

 W peut être désigné comme le signe de l'interaction faible ou force faible qui fait partie des quatre forces fondamentales.
 W est le symbole de l'élément chimique tungstène (Wolfram en allemand) dans la liste des éléments chimiques de Mendeléiev.
 W est la variable attribuée au travail (en anglais work), mesuré en joules.

Unités 
 W est le symbole du watt, unité du Système international pour mesurer la puissance.

Personnalités 

 W -prononcer dobelyou- est un surnom parfois attribué au  président des États-Unis George Walker Bush. Il s'agit en général d'une appellation sarcastique (reprise dans les Guignols de l'info par exemple).

Divers 
 W, chaîne de télévision britannique ;
 Voir de W0 à W99 ;
 Le Parc du W est un parc naturel africain ;
 W Hotel est une chaîne hôtelière internationale ;
 Big W est une chaîne australienne de grands magasins discount ;
L'École W est un établissement-composante de l'université Panthéon-Assas, créée en 2016 par le CFJ Paris.

Vie pratique 
 W est le titre d'un magazine de mode américain.
 W : Indice de vitesse pour un pneumatique : jusqu'à 270 km/h.

Autres 
 W en italien est l'abréviation de evviva, l'équivalent en français de « vive ! ». Le W renversé () signifie abbasso, le contraire.
 W est le symbole de Wikipédia.
 W est le symbole international de l'ouest (de l'anglais west, de l'allemand West et du néerlandais west). Cette lettre permet d'éviter l'ambiguïté du O (qui représente à la fois ouest en français et Ost [est] en allemand).
 Explosion W, hongre alezan de saut d'obstacles né en 2009.

Symbole chimique